Вољена Осетијо! (осет. Уарзон Ирыстон!) је химна делимично признате Републике Јужна Осетија. Текст је написао Тортаз Кокајти, а композитор је Феликс Алборов.

Текст

Спољашње везе 
 На сајту osinform.ru може се преузети грб и химна Јужне Осетије (у четири варијанте извођења)
 Караоке верзија (латиницом)

Види још 
 Јужна Осетија
 Застава Јужне Осетије
 Грб Јужне Осетије

Јужна Осетија
Химне непризнатих држава